В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Tucson 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Франсуаза Дюрр (фінал)
  Джуді Тегарт-Далтон (півфінал)

 Валері Зігенфусс (чвертьфінал)
 Карен Крантцке (чвертьфінал)
 Марія Нойманова (1-ше коло)
 Літа Льєм (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Tucson